Джефферс:
 Джефферс, Ив Джихен (более известна как просто Ив; род. 1978) — американская рэп-исполнительница и актриса. 
 Джефферс, Робинсон — американский поэт, драматург и натурфилософ.
 Джефферс — город в округе Коттонвуд, штат Миннесота, США.
 Джефферс, Фрэнсис (род. 1981) — английский футболист (нападающий) и тренер.